Austenit (benannt nach dem britischen Metallurgen Sir William Chandler Roberts-Austen) steht für:
 Austenit (Phase), eine Modifikation des Eisens
 Austenit (Gefügebestandteil), Gefügebestandteil von Stahl oder Gusseisen
 Im weiteren Sinn wird der Begriff Austenit auch bei Formgedächtnislegierungen für die Hochtemperaturphase angewendet